Ez a szócikk tartalmazza a 2017-es wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros mérkőzéseinek részletes eredményeit.

A cím védője a brit Heather Watson és a finn Henri Kontinen párosa volt, akik ebben az évben is a döntőbe jutottak. Ellenfelük a döntőben az első kiemelt Jamie Murray–Martina Hingis angol-svájci páros lett. A döntőt a Murray–Hingis páros 6–4, 6–4 arányban nyerte, ezzel vegyes párosban mindketten második wimbledoni trófeájukat szerezték.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
Főtábla sorsolása és az eredmények 

V2